Я́куш — русская фамилия, в большинстве случаев образованная от «Я́куш» или «Якуша» — уменьшительной формы мужского крестильного имени Яков (от  — «последовал»). Либо от якуш — «плотник-резчик», или якуша «лягушка».

Известные носители 
 Якуш, Михаил Михайлович (1947—2021) — депутат Государственной думы второго созыва.
 Якуш, Сергей Евгеньевич (род. 1962) —  учёный, доктор наук, директор Института проблем механики имени А. Ю. Ишлинского РАН.

См. также